A 71. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1987. május 24-én rendeztek meg.

Források

https://web.archive.org/web/20160305010246/http://www.statemaster.com/encyclopedia/1987-Indianapolis-500

Indianapolis
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek